I36 ou I-36 peut faire référence à :
 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-36, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres